Noita es un videojuego de plataformas roguelite desarrollado por Nolla Games. En este los usuarios manejan a un hechicero que puede crear y lanzar magia para derrotar a los enemigos que llevan el nombre de criaturas procedentes de la mitología finesa. El juego se desenvuelve en un mundo 2D con áreas generadas por procedimientos donde cada píxel se simula físicamente. Se lanzó en acceso anticipado para Microsoft Windows el 24 de septiembre de 2019. El acceso anticipado se dejó cuando el 15 de octubre de 2020 se lanzó la versión 1.0 del juego.

Resumen 

El protagonista en Noita es un hechicero que crea y lanza hechizos en un mundo 2D desarrollado mediante procedimientos en los que cada píxel se simula físicamente. Noita tiene muerte permanente, y los enemigos del juego llevan el nombre  de criaturas de la mitología finesa como Hiisi e Iku-Turso. La historia comienza con una escena que hace alusión a la epopeya nacional finlandesa y carelia Kalevala, siendo uno de los objetivos el de buscar el Sampo.

Noita es un videojuego individual, pero contiene una función que permite la participación del espectador mediante transiciones en vivo en twitch, donde éstos pueden votar sobre los eventos del juego.

Desarrollo 

Noita fue desarrollado por Nolla Games, un estudio de videojuegos indie con sede en Helsinki, Finlandia. El estudio fue formado por Petri Purho (el desarrollador de Crayon Physics Deluxe), Olli Harjola ( The Swapper) y Arvi Teikari ( Baba Is You). Noita esta inspirado en el juego de artillería de 1998 Liero, del género falling-sand games, y de los modernos roguelikes. El diseño de sonido del videojuego es de Niilo Takalainen, el cual también participaria en la banda sonora colaborando con la banda finlandesa From Grotto. El juego pasó por muchas direcciones diferentes de diseño durante dos años.

Noita sería lanzado en acceso anticipado para Microsoft Windows el 24 de septiembre de 2019, distribuyéndose digitalmente en GOG.com, Humble Bundle, Itch.io y Steam. La idea de los desarrolladores era que el juego estuviese en acceso anticipado durante un año, por lo que el 15 de octubre de 2020 Noita dejaria a un lado el acceso anticipado sacando la versión 1.0.

El juego siguió recibiendo actualizaciones de contenido hasta el 30 de marzo de 2021 con el lanzamiento de la ¨Actualización del epílogo¨, sin embargo, los desarrolladores declararon que aún lanzarían parches para corregir errores.

Recepción 

En 2019 Noita fue nominada en tres categorías en el Independent Games Festival: Gran Premio Seumas McNally, Excelencia en Diseño y Premio Nuovo. El sitio web finlandés Muropaketti le dio a la versión BETA de Noita un 4 de 5 y describió el juego como ¨desenfrenado y adictivo¨ y que ¨establece grandes expectativas para el juego terminado¨. El videojuego fue nominado a ¨Mejor Tecnología¨ en los 20th Game Developers Choice Awards, clebrados en marzo de 2020, también sería nominado a ¨Juego más innovador¨ en los Steam Awards (2020). Noita ganó 2 premios en los Danish Game Awards 2021, por juego finlandés del año y por juego del año en pantalla grande.

El Museo del Juego de Finlandia acogió una exposición sobre el juego desde el 4 de septiembre de 2021 hasta el 12 de diciembre del mismo año.

Referencias 

 
 "Noita ilmestyi Early Accessiin". Pelit (in Finnish). 25 September 2019. Retrieved 30 November 2019.
 "Noita Early Access Launch Date Trailer". Gamasutra. 29 August 2019. Retrieved 30 November 2019.
 "Noita Review". GameSpot. Retrieved 2021-01-17.
 "Noita: a Game Based on Falling Sand Simulation". 80.lv. 5 April 2019. Retrieved 1 December 2021.
 "Studio – Museokeskus Vapriikki". The Finnish Museum of Games. Retrieved 1 December 2021.

Juegos
Videojuegos